Кинель — топоним и фамилия:

Топоним 
 Кине́ль — город областного значения в Самарской области.
 Кинель — железнодорожный вокзал в этом городе.
 Кинель — административно-территориальная единица, городской округ в составе Самарской области с центром в одноимённом городе.
 Большой Кинель — река в Заволжье, приток Самары.

Персоналии 
 Кинель, Константин Георгиевич (род. 1960) — специалист по истории Таиланда, руководитель службы маркетинга Московского представительства Туристического управления Таиланда.
 Кинель, Фёдор Фёдорович (1766—1841) — художник, портретист, живописец и миниатюрист.

См. также 
 Кинельский
 Кинель-Черкассы — село в Самарской области, центр Кинель-Черкасского района.
 Кинельский район — район в Самарской области.